Smithland – città degli Stati Uniti d'America in Iowa
Smithland – città degli Stati Uniti d'America in Kentucky